Il doppio del torneo di tennis Samarkand Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jean-François Bachelot e Melle Van Gemerden che hanno battuto in finale Sebastian Fitz e Florin Mergea 6-2, 3-6, 6-1.

Teste di serie 

 Jean-François Bachelot /  Melle Van Gemerden (Campioni)
 Aleksej Kedrjuk /  Vadim Kucenko (semifinali)

 Tejmuraz Gabašvili /  Dmitri Vlasov (quarti di finale)
 Sebastian Fitz /  Florin Mergea (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Samarkand Challenger 2004